La Ribiera steht für:

 La Riviera (Uruguay), Ortschaft im Departamento Rocha, Uruguay
 Talsperre La Ribeira, Talsperre in der Gemeinde As Pontes de García Rodríguez, Provinz A Coruña, Galicien, Spanien

Siehe auch:
 Ribeira